Melanotus – rodzaj grzybów
 Melanotus – rodzaj owadów